De twintigste etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 10 september 2011. Het is een bergrit van Bilbao naar Vitoria-Gasteiz die werd verreden over  185  kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

20
Sport in Baskenland
Sport in Vitoria-Gasteiz